Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Steffi Graf 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Steffi Graf (finale)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (semifinali)
 Steffi Graf (semifinali)
 Lisa Bonder-Kreiss (quarti di finale)
 Kathy Horvath (quarti di finale)

 Virginia Ruzici (primo turno)
 Catherine Tanvier (terzo turno)
 Sabrina Goleš (primo turno)
 Pascale Paradis-Mangon (terzo turno)
 Andrea Leand (primo turno)
 Lisa Bonder-Kreiss (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1985